|
|-
|align="right"|

|}
Op Roland Garros 1984 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 30 mei tot en met 10 juni 1984.

Algemeen

Samenvatting 
Van de titelhouders Barbara Jordan en Eliot Teltscher had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Jordan speelde samen met Scott Davis – zij waren als zesde geplaatst en bereikten de kwart­finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Pam Whytcross en David Graham.

Het eerste reekshoofd, Elizabeth Sayers en Sherwood Stewart, bereikte eveneens de kwartfinale. Daarin verloren zij van de latere winnaars.

Het als vijfde geplaatste Amerikaanse duo Anne Smith en Dick Stockton won het toernooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Australische koppel Anne Minter en Laurie Warder in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Smith had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Stockton een.

Er waren geen deelnemers uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pagina 3)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1984